Margarita Hernández es el nombre por el que se conoce tanto a...
la actriz venezolana Margarita Hernández
la atleta mexicana Margarita Hernández